Tool Muziq — десятий студійний альбом американського репера Pastor Troy, виданий лейблами SMC Recordings і Money & Power Records 3 липня 2007 р.

Перша назва платівки: Saddam Hussein. Виконавець заявив, що з цим альбомом він повертається до свого старого стилю, завдяки якому репер став відомим на початку кар'єри. Мастеринг: Кріс Атенс. Звукорежисер, зведення, програмування: Терренс Кеш. Фотограф: Шеннон П. Макколлам. Звукорежисер, помічник звукорежисера: Джей Джей Пендерс.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Музичні альбоми 2007
Альбоми Pastor Troy
Англомовні музичні альбоми